KHW est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant les lodges et les camps autour du village de Khwai, au Botswana, selon le code IATA des aéroports.

khw est un code qui peut désigner :
 khowar, une langue parlée dans le nord-ouest du Pakistan, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code